Куру-Узень:
 Куру-Узень — бывшее название села Солнечногорское в Алуштинском регионе Крыма.
 Куру-Узень — одно из названий реки Ксыр-Пата в Крыму (Южный берег).
 Куру-Узень — название верховья реки Аузун-Узень в Крыму (Большой каньон).